Даніеле Гароццо (італ. Daniele Garozzo; нар. 8 квітня 1992 року, Ачиреале, Італія) — італійський фехтувальник (рапіра), олімпійський чемпіон 2016 року.
   Енріко Гароццо  — італійський фехтувальник.